Гео́ргий Алекса́ндрович Некра́сов:
 Некрасов, Георгий Александрович (1913—1990) — русский советский поэт.
 Некрасов, Георгий Александрович (1916—2004) — российский историк.